Liberta-me (álbum de Fernanda Brum)
Liberta-me (DVD)
Liberta-me (álbum de Heloisa Rosa)

Desambiguação